Diese Liste enthält die Mitglieder der Ständigen Bürgerrepräsentation im Jahr 1828.

Liste 
An der Spitze der Ständigen Bürgerrepräsentation stand ein Senior (Vorsitzender). Dies war Ludwig von Günderrode (Eid: 6. November 1817).

Stadtrechnungs-Revisions-Collegium 
Aus seiner Mitte wählte die Ständige Bürgerrepräsentation das neunköpfige Stadtrechnungs-Revisions-Collegium.

Quellen 
 Staats- und Adresshandbuch der Freien Stadt Frankfurt 1828, S. 26 f., Digitalisat
 Jochen Lengemann: MdL Hessen. 1808–1996. Biographischer Index (= Politische und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen. Bd. 14 = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen. Bd. 48, 7). Elwert, Marburg 1996, ISBN 3-7708-1071-6.

1828